La liste des gares de la Saxe ne contient que les gares exploitées par la Deutsche Bahn pour les services de passagers en Saxe (Allemagne). Les gares de voyageurs exploités par d'autres compagnies privées, ou des gares pour le fret, le triage ou la logistique ne sont pas incluses. Le classement actuel des gares gérées par la DB pour les services de passagers en Saxe est comme suit:

Toutes les autres stations exploitées par la Deutsche Bahn pour les services de passagers appartiennent à la dernière classe 6. D'autres stations ne sont pas catégorisées.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gare ferroviaire
 Deutsche Bahn

Lien externe 
 Table chronologique en ligne de services du DB

Saxe